Нармин Низами кызы Кязимова (, род. 1993, Баку, Азербайджан) — азербайджанская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2015).

Биография 
Родилась в Баку в 1993 году. С 2009 года имеет звание международного мастера среди женщин. В 2015 году стала женским гроссмейстером.

Участница Всемирной шахматной олимпиады 2016 в составе основной женской сборной страны.

Рейтинг 
На апрель 2009 года имеет рейтинг 2211 и занимает 416-е место в рейтинг-листе активных шахматисток ФИДЕ. В европейском рейтинг-листе активных шахматисток занимает 333 место, в национальном рейтинге среди женщин на 6 месте.

Достижения 
 2008 — Серебряный призёр чемпионата Азербайджана среди женщин.
 2008 — Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана среди девушек до 20 лет.
 2010 — Победитель Юношеского чемпионата мира в категории до 18 лет. Халкидики, Греция.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Профиль шахматистки на сайте Goddesschess.blogspot.ru

Шахматисты Азербайджана
Шахматные гроссмейстеры среди женщин